Джон Карпентър () е американски режисьор, сценарист, продуцент, композитор и актьор, носител на три награди „Сатурн“ и номиниран за награда „Хюго“. Известни филми режисирани от него са „Тъмна звезда“, „Хелоуин“, „Бягство от Ню Йорк“, „Нещото“, „Големи неприятности в Малкия Китай“, „Бягство от Ел Ей“ и други.

Биография 
Джон Карпентър е роден на 16 януари 1948 г. в градчето Картидж, щата Ню Йорк, в семейството на Милтън Джийн и Хауърд Ралф Карпентър. Баща му е професор по музика. Като юноша Джон свири на бас китара и участва в група, заедно с която изнасят концерти във военните бази на САЩ в Европа. В този период се увлича и по кинопроизводство и снима късометражни филми с 8 mm камера.

След като завършва гимназия учи в Университета на Западен Кентъки, но напуска само след година и се записва да следва киноизкуство в Южнокалифорнийския университет. В университета участва като сценарист, композитор и редактор в късометражния филмов проект „Възкресението на Бронко Били“. Филмът печели награда „Оскар“ в категория „най-добър късометражен филм“. По-късно работи със сценариста Дан О'Банън по първият си пълнометражен филм – „Тъмна звезда“ (1974), в който е режисьор, продуцент, сценарист и композитор. Въпреки че „Тъмна звезда“ е нискобюджетна продукция (едва 60 000 $), филмът се превръща в култова класика.

След като се дипломира снима следващият си филм – „Нападение над участък 13“, който затвърждава репутацията му на способен режисьор и макар че филмът не постига финансов успех запознава европейската публика с Карпентър. „Нападение над участък 13“ е включен в програмата на Лондонския филмов фестивал през 1977 г. и се радва на широко внимание както от публиката, така и от филмовите критици. През 1978 г. снима филма „Хелоуин“ с участието на Джейми Лий Къртис, който освен че постига значителен финасов успех, превръща Карпентър в култов режисьор в жанра ужаси.

Филмография

Бележки

Външни препратки 

 
 „Джон Карпентър. Роден съм да правя кино“, интервю на Станислав Семерджиев, в-к „Култура“, бр. 38 (1649), 21 септември 1990, стр. 5

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
Американски актьори и актриси
Американски композитори
Филмови композитори
Носители на награда „Сатурн“
Американски атеисти
Родени в щата Ню Йорк